Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 530 dans le monde.

 Route 530 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Interstate 530 aux États-Unis 
 Route nationale 530 en France